HMS Hero — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Hero (1759) — 74-гарматний корабель 3-го рангу, збудований у 1759 році. У 1793 році перетворений на плавучу тюрму. У 1800 році перейменований на «Rochester». Розібраний у 1810 році.
 HMS Hero (1803) — 74-гарматний корабель 3-го рангу, збудований у 1803 році. Розбився у 1811 році.
 HMS Hero (1816) — 74-гарматний корабель 3-го рангу, збудований у 1816 році. В процесі будівництва перейменований на «HMS Wellington». Перейменований на «Akbar» у 1862 році. Розібраний у 1908 році.
 HMS Hero (1858) — гвинтовий 91-гарматний корабель 2-го рангу, збудований у 1858 році. Проданий у 1917 році.
 HMS Hero (1885) — баштовий таран типу «Конкерор», збудований у 1885 році. Потоплений як мішень у 1908 році.
 HMS Hero (H99) —  ескадрений міноносець типу «H» Королівських військово-морських флотів Великої Британії та Канади за часів Другої світової війни. Збудований у 1936 році. У 1943 році переданий ВМС Канади. Зданий на злам у 1946 році.

Кораблі ВМС Великої Британії